ATCalc é um programa de código aberto. Pode exibir-se desde uma calculadora simples ou científica, a uma calculadora gráfica ou a um ambiente de programação.

Especificações

Globais 
 Opção em primeiro plano: para que este fique sempre visível.
 Possibilidade de mudança dos tipos de caracteres, podendo aumentar de tamanho.
 Mostra ajudas contextuais pulsando F1, o clicando o botão de ajuda.

Da calculadora matemática e do ambiente de programação 
Para selecionar os operadores, funções, proceduras, variáveis e constantes com as que um considere mais útil, há duas opções personalizáveis: grelha e painel de botões;

Ligação direito na ajuda, ao clicar o botão direito, quando lhe passa o cursor nos botões de função/procedura e nas palavras seleccionadas.

Permite criar, guardar e reutilizar:
 Fórmulas matemáticas e programas. Muitos exemplos.
 Constantes de qualquer tipo. Com criação das requeridas.

Calculadora matemática 
Introdução algébrica de operações: por exemplo (12*a)/(4+2+8).

Ver (e opcionalmente copiar ao porta-papel) as operações, variáveis e resultados que se utilizaram.

Além dos operadores (soma, diminuição, etc.) pode-se utilizar:
 Funções: as aritméticas habituais, logarítmicas, trigonométricas, estatísticas, valores aleatórios e opções lógicas.
 Suporte para números complexos e data/hora.
 Cálculo da integral.

Permite criar fórmulas, usando: variáveis, funções e constantes predeterminadas, variáveis de resultado ou constantes de resultado.

Permite ver o resultado arredondado em hexadecimal, binário e cifras romanas, com conversões.

Obter dados estatísticos de uma série de valores de variáveis quantitativas e qualitativas. Ordenar a série. 

Diferentes opções de cópia dos resultados obtidos no porta-papeis ou no painel das operações que foram feitas.

As equações podem ser representadas.

Ambiente de programação 
 Permite realizar programas estilo pascal com funções e procedimentos de alto nível, e com operações com matrizes.
 Desenhar com a programação descrita distintas formas (linhas, pontos, retângulos, elipses, etc.) e texto.
 Os gráficos obtidos podem ser exportados em arquivos. Carregar e capturar imagens, medi-las.
 Pode criar apresentações, exercícios de memorização, passar testes.

Calculadora temporal 
Permite obter:
 O tempo decorrido entre duas datas.
 A data final correspondente a uma data inicial + um tempo determinado; ou a data inicial correspondente a data final – um tempo.
 Conversões de um espaço de tempo, para poder calcular quantas horas são 223 dias, quantos dias são 1 ano e 3 meses, quantos meses e semanas são 3873 dias, etc.
 O dia da semana duma data.

Ver também 
 Calculadora
 Programação
 GraphCalc

Ligações externas 
 Web ATCalc em sourceforge.net
 Documentação de ATCalc 

Educação
Projetos do SourceForge
Softwares livres para Windows
Programas de computador educativos
Programas de computador livres educativos